Coenopsimorphus är ett släkte av skalbaggar. Coenopsimorphus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Coenopsimorphus